Сегунда 1984/1985 () — 54-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 2 сентября 1984 года и закончился 19 мая 1985 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1984/1985
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1984 году
Спорт в Испании в 1985 году